Агнешка Радванска защитава титлата си, но е елиминирана на полуфинала от Серина Уилямс.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2013
Сони Оупън Тенис